Banco Central puede referirse a:

 Banco Central, entidad responsable de la política monetaria de un país o un grupo de estados.
 Banco Central, antiguo banco privado español que se fusionó con el banco Hispano Americano y posteriormente con el Banco Santander.
 Banco Central de la República Argentina.